Арсенал може да се отнася за:
 арсенал, учреждение за производство, поддръжка и съхранение на оръжие
 Арсенал (Венеция) във Венеция
 Арсенал (Санкт Петербург) в Санкт Петербург
 „Арсенал“, български завод в Казанлък
 футболни клубове
 „Арсенал“, български футболен клуб от Казанлък, преименуван на „Розова долина“
 „Арсенал“, английски футболен клуб